Higher () — многозначное понятие.

Музыкальные альбомы 
 Higher (2009) — альбом шведской рок-группы ReinXeed (Majestica).
 Higher (2013) — альбом американского музыканта Стива Аррингтона.
 Higher (2013) — сборник американской группы Sly & the Family Stone.
 Higher (2019) — альбом американской джаз-музыкантки Патрисии Барбер.

Музыкальные композиции 
 «» — песня с альбома барбадосской певицы Рианны Anti (2016).
 «» — песня с делюкс-версии альбома американского рэпера Эминема Music to Be Murdered By (2020).
 «» — песня американской рок-группы Creed с альбома Human Clay(1999).

См. также 
 Хайр